Гла́зов — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 
 Глазов, Василий Иванович (1927—1997) — председатель правления Астраханского областного Союза рыболовецких потребительских обществ.
 
 Глазов, Геннадий Васильевич (1946—2012) — российский пчеловод-исследователь из города Пскова, автор книг по пчеловодству.
 Глазов, Григорий Соломонович (1925—1996) — советский писатель, поэт, сценарист.
 Глазов, Евгений Михайлович (1915—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Глазов, Иван Матвеевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 
 
 Глазов, Олег Леонидович (1942—2013) — советский и российский тренер по фехтованию, заслуженный тренер СССР.
 Глазов, Павел Михайлович (1747—1814) — генерал-майор, герой Очаковского штурма.
 Глазов, Пётр Осипович (1762 — ?) — генерал-майор, шеф Великолуцкого мушкетерского полка, Тамбовский губернский предводитель дворянства.
 Глазов, Сергей Алексеевич (род. 1952) — советский хоккеист.
 
 Глазов, Яков Юрьевич (род. 1966) — управляющий редактор издания «Frontpage Magazine».

Топоним 
 Глазов — посад Брезинского уезда Петроковской губернии России.
 Глазов — город (с 1780 года) в России, административный центр Глазовского района Удмуртской Республики.
 Глазов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Глазов — железнодорожная станция Кировского отделения Горьковской железной дороги, расположенная в одноимённом городе.

См. также 
 Глазова
 Городской округ «Город Глазов» — муниципальное образование (городской округ) в составе Удмуртской Республики.

Примечания